Valli peut avoir plusieurs significations.

Patronyme 

 Aldo Maria Valli (1958-), journaliste et écrivain italien ;
 Alida Valli (1921-2006), actrice italienne ;
 Bernardo Valli (1930-), journaliste et écrivain italien ;
 Eloïse Valli, actrice française ;
 Éric Valli (1952-), photographe, réalisateur et écrivain français ;
 François Valli (1907-1994), militaire français, Compagnon de la Libération ;
 Frankie Valli (1934-), chanteur américain ;
 Giambasttista Valli (1966-), styliste italien
 Jean-Éric Valli (1963-), animateur français de radio et président d'un holding de radios indépendantes ;
 Patrice Valli, scénariste français de bandes dessinées et de séries de dessins animés ;
 Romolo Valli (1925-1980), acteur italien ; 
 Virginia Valli (1898-1968), actrice américaine.

Prénom 
 Valli (1958-), chanteuse et animatrice française de radio.

Autres 
 Valli est une divinté hindoue, seconde épouse de Kârttikeya.